

Величково () — село в Варненській області. Входить до складу общини Дилгопол.
 Величково () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Пазарджик.